Корабе́льная улица — улица в Кировском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Комсомольской площади до Судостроительного завода «Северная верфь».

История 
Первоначальное название дорога на Северную верфь возникло в 1930-е годы. Современное название Корабельная улица присвоено 12 ноября 1962 года, связано с местонахождением в проезде Судостроительного завода.

Достопримечательности 
 Автобусная станция «Кировский завод»
 Первомайская ТЭЦ № 14 (дом 4)
 Кировский завод
 Судостроительный завод «Северная верфь» (дом 6)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Список зданий Корабельной улицы на архитектурной фотобазе «Домофото»